Slovo Centaur má několik významů. 

 Centaur (tank) – britský tank z období druhé světové války
 Centaur (raketový stupeň) – raketový stupeň na kapalné pohonné látky
 Třída Centaur – různé třídy lodí
 jména několika lodí:
 AHS Centaur – australská nemocniční loď
 HMS Centaur (R06) – britská letadlová loď stejnojmenné třídy
 USS Centaur (Star Trek) – loď z univerza Star Treku stejnojmenné třídy

Související články 
 Kentaur